Chadiza steht für:

 Chadiza (Sambia), Stadt in Sambia
 Chadiza (Distrikt), Distrikt in Sambia